Mlonggo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Mlonggo (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Mlonggo, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar